«Вот рука» () — итальянский художественный фильм 1980 года, снятый режиссёром Паскуло Феста Кампаниеле. Другое название фильма — «Дай руку», «А спорим?». Главные роли в этом фильме исполнили Адриано Челентано, Энрико Монтесано и Марио Каратенуто.

Описание 
Фильм состоит из двух новелл. Вторая новелла «Священник-танцор» () известна в России как самостоятельный фильм. Премьера фильма состоялась 28 марта 1980 года в Италии.

Сюжет

Я с Папой 
Главный герой фильма — простой извозчик Орацио Империали, он очень любит приврать, заключить пари и поиграть в карты, при этом ему частенько не везёт. Однажды он крупно проигрывает и для того, чтобы отыграться, заключает фантастическое пари — теперь, чтобы выиграть, ему нужно встретиться с самим Папой Римским.

На этот раз ему удаётся и выиграть пари и исполнить свою мечту, пообщавшись с Папой. Орацио знакомится с Папой в замке Гандольфо и становится его другом. Папа наносит ему ответный визит, и радости Орацио нет предела.

Священник-танцор 
Приходской священник в маленькой деревушке любит потанцевать, кроме того он весел и увлекается боксом. Он посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в другую одежду. Им интересуется некая Розанна.

В ролях 
 Новелла «Священник-танцор»
 Адриано Челентано — Дон Фульгенцио, священник-танцор
 Ренцо Монтаньяни
 Энцо Робутти
 Карло Баньи
 Дино Эмануэлли
 Лилли Карати
 Новелла «Я с Папой»
 Энрико Монтесано — Орацио Империали
 Филипп Лерой
 Марио Каратенуто
 Андреа Ронкато
 Джиджи Самарки — журналистка
 Адриана Руссо — жена извозчика

Дополнительная информация 
 Монтаж: Альберто Галлитти
 Энрико Монтесано получил за этот фильм специальную премию Давида (Premio David Speciale).

Другие названия 
  Оригинальное итальянское название: «Qua la mano»
  Международное англоязычное название: «Give Me Five»
  Русские названия: «Вот рука», «Дай руку»
  Немецкое название: «Don Tango — Hochwürden mit der kessen Sohle»
  Украинское название: «Ось Рука»

Ссылки 
 «Дай руку» на сайте Fonarik.tv 
 «Дай руку» на сайте Clas.Ру
 «Священник-танцор» на сайте Домашний кинотеатр
 «Священник-танцор» на сайте Kinox.Ру 
 
 «Qua la mano» на сайте It.Movies.Yahoo.com 
 «Qua la mano» на сайте Ciao.it 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1980 года
Фильмы Паскуале Фесты Кампаниле
Фильмы Италии 1980 года
Киноальманахи